Ел Дураснито има више значења:

 Ел Дураснито, Ел Ранчито (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дураснито (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дураснито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дураснито (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дураснито, Ранчо ел Перо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дураснито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дураснито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дураснито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дураснито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дураснито (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дураснито (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дураснито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дураснито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дураснито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дураснито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дураснито (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дураснито (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дураснито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дураснито (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Дураснито (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дураснито (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дураснито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дураснито (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дураснито (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дураснито (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Дураснито (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Дураснито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Дураснито (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Дураснито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дураснито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дураснито (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дураснито (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дураснито (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику